Hondaella är ett släkte av bladmossor. Hondaella ingår i familjen Hypnaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hondaella